KSV Waregem, 
SV Zulte Waregem,